Ворожба — прийоми чи обряди, що існують в культурах багатьох народів і начебто дозволяють взнати майбутнє чи невідомі факти.

 Ворожба — місто, Сумська область, Білопільський район
 Ворожба — село, Сумська область, Лебединський район
 Ворожба — пункт контролю через державний кордон України на кордоні з Росією
 Ворожба — вузлова станція Південно-Західної залізниці
 Ворожба — річка у Сумській області, права притока річки Псел

Див. також 
 Ворожіння